

Arte 

 Pandora – scultura di Jean-Pierre Cortot
 Pandora – scultura di Harry Bates

Astronomia 
 Pandora – satellite di Saturno
 55 Pandora – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Pandora (Pandora and the Flying Dutchman) – film del 1951 diretto da Albert Lewin
 Pandora – mondo immaginario del film Avatar

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pandora – villaggio della Contea di Putnam, Ohio
 Pandora – comunità non incorporata della Contea di Wilson, Texas

Informatica 
 Pandora – console portatile
 PANDORA – archivio digitale nazionale australiano
 Pandora – servizio di radio on line
 Pandora – videogioco del 1988
 Pandora – editore di videogiochi britannico

Letteratura 
 Pandora – romanzo di Anne Rice del 1998
 Pandora – personaggio delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
 Pandora – personaggio dei fumetti DC Comics
 Pandora – primo libro dell'omonima quadrilogia di Licia Troisi

Mitologia greca 

 Pandora – creata da Efesto è legata al mito del vaso che porta il suo nome
 Pandora – figlia di Deucalione e Pirra e pronipote della pandora del mito del vaso 
 Pandora – una delle due Giacintidi, secondogenita di Eretteo e Prassitea. Sorella di Protogenia

Musica 
 Pandora – gruppo musicale latin pop messicano
 Pandora – cantante svedese (vero nome Anneli Magnusson)
 Pandora – album delle Pandora del 1985
 Pandora – album di Angela Zhang del 2006
 Pandora – singolo degli Italobrothers del 2012
 Pandora – strumento musicale in uso in Inghilterra fra il 1560 e il 1680 circa

Televisione 
 Pandora – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Pandora – episodio della terza stagione di Skins
 Fuga dal futuro (Pandora) – episodio della nona stagione di Smallville
 Pandora – personaggio ed episodio della terza stagione di Sleepy Hollow.
 Pandora – serie televisiva statunitense

Altro 
 Pandora – nome proprio di persona italiano femminile
 Pandora – nave a vela di tipo goletta
 Pandora – produttore e distributore di gioielli